Пікап — тип кузова автомобіля.
 Пікап — комплекс технік зі знайомства з протилежною статтю.

Прізвище 

 Рейчел Пікап ( 1973) — британська акторка театру, кіно та телебачення.
 Рональд Пікап (1940—2021) — британський актор театру, кіно та телебачення.